Tosca - uma ópera, de Puccinni
Tosca (banda) - de música eletrônica
Daewoo Tosca - modelo de automóvel

Desambiguação